Baazius ist der Familienname folgender Personen: